Kuusinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuusinen, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Kuusinen, Fredrikshamn, Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar